Sunshine Kitty — четвёртый студийный альбом шведской певицы и автора-исполнителя Туве Лу, вышедший 20 сентября 2019 года на лейбле Island Records. Он включает в себя синглы «Glad He’s Gone», «Bad as the Boys», «Jacques», «Really Don’t Like U» и «Sweettalk My Heart».

История 
Альбом был записан в Лос-Анжелесе (США) и в Швеции.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic (75 из 100 баллов).

Итоговые списки

Список композиций 
По данным с альбома и сервиса Tidal.

Замечание
  сопродюсер

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы Швеции
Альбомы Туве Лу
Альбомы Island Records
Электропоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Shellback